Арши́н:
 старорусская единица измерения длины.1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м (длина руки от кончиков пальцев до плеча);
 старорусский инструмент для измерения длины.«Самый прут, палочка, тесьма ровно в эту меру» — Толковый словарь живого великорусского языка Даля.«Линейка длиною в один аршин с нанесёнными на ней делениями, служащая для измерения. Деревянный а. Складной а.» — Толковый словарь русского языка Ушакова;

Другое название этой меры — шаг. В сотнях шагов был проградуирован прицел на винтовке образца 1891 года (Мосина), винтовке Бердана, пулемётах Максим и других системах, бывших на вооружении Русской императорской армии, хотя высоты на топографических картах указывались в саженях.

История 
Аршин упоминается в литературных источниках с середины XVI века. Происхождение наименования точно не установлено: обычно его производят от наименования турецкой меры длины аршим (27,9 дюйма = 70,9 см), или от персидского арши — мера длины . На аршин обычно наносили деления в вершках.

Во второй половине XVI века в торговле и промышленности аршин постепенно вытеснил другую естественную единицу длины — локоть. При этом длина аршина не была зафиксирована законодательно, и каждый купец имел возможность мерить своим аршином, что позже приобрело нарицательный смысл.

Позднее, Алексей Михайлович, желая отвратить обман в мере, ввёл клеймёные железные аршины, которые продавались по 60 или по 70 копеек; но тогдашнее купечество жаловалось как на запрещение своих деревянных неклеймёных аршинов, так и на высокую, по его мнению, цену, наложенную на клеймёные. Некоторые писатели указывают это недовольство в числе других причин, произведших первый бунт в царствование Алексея Михайловича.

Пётр I приравнял аршин к 28 английским дюймам, но указ об этом утрачен. Прежний аршин был на полдюйма короче, как видно из измерения, деланного в Швеции в 1740 году профессором Гассиусом, и 

4 июня 1899 года «Положением о мерах и весах» аршин был узаконен в России в качестве основной меры длины.

Пословицы и поговорки 
 «Аршинными буквами» (писать) — крупно.
 Ходит (сидит, кланяется) «словно аршин проглотил» — не сгибаясь, навытяжку.
 «Аршин на кафтан, два на заплаты» (вычинка дороже вещи).
 «Аршин не солжёт» (мера — делу вера).
 «На свой аршин мерить».

В литературе, в музыке 
 «Умом Россию не понять,Аршином общим не измерить» — Ф.И. Тютчев, 1866.
 «Сына Бог им дал в аршин» — А.С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане», 1831.
 «Потом отошел аршина на три» — В.В. Набоков, «Король, дама, валет», 1928.
 «Тебе ж шитья пойдёт аршин — где деньги, Зин?» — Владимир Высоцкий, «Диалог у телевизора», 1973.
 «Сначала ты надежда и гордость,потом о спину ломают аршин» — Борис Гребенщиков, «Феечка», 2003.

Устаревшие слова 
 Аршинник
 мелочной торговец (тканями): «Что, самоварники, аршинники, жаловаться?» (Н.В. Гоголь, «Ревизор»);
 прозвище сидельцев и калужан: «Калужане тесто на аршины продавали».
 Аршинничать — заниматься торговлею: нааршинничать — наторговать; проаршинничаться — проторговаться на «аршинном» товаре.

См. также 

 Локоть
 Юнит
 Алаби

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 
 
 Карпушина Н. Рукотворные мерки, Математика в школе, № 7, 2008.
 Седова Л. Н. Вопросы русской метрологии на уроках и внеклассных занятиях по математике. Ярославль 1999; Русские меры длины.
 Белобров В. А. Кто ты, русский аршин?
 Белобров В. А. Роль Петра I в развитии русской системы мер длины
 Белобров В. А. Традиционная русская система мер длины. Краткое описание.

Ссылки 
 Таблицы для перевода метрических (десятичных) мер в русские и русских — в метрические.

Единицы измерения расстояния
Русская система мер